Sexmo o Sexma del Campo puede estar haciendo referencia a:

 Sexmo del Campo (Guadalajara);
 Sexmo del Campo (Huete);
 Sexma del Campo (Señorío de Molina).